Le mot massicot peut désigner :
 la dénomination commune ancienne de la forme β de l'oxyde de plomb(II), ou oxyde de plomb jaune.
 le massicot, machine mise au point par le Français Guillaume Massiquot, utilisée dans l’imprimerie pour couper le papier.
 le trio de musique post-punk trans tropicale Massicot

Notes et références